Hastings District steht für:

 Hastings District (Neuseeland), Verwaltungseinheit in Neuseeland
 Borough of Hastings, Stadt und Borough (Distrikt) in der Grafschaft East Sussex, England, siehe Hastings

Siehe auch:
 Port Macquarie-Hastings Council, Verwaltungseinheit in New South Wales, Australien
 Hastings (Begriffsklärung)